Миколаенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Миколаенко, Владимир Васильевич (род. 1960) — украинский политик.
 Миколаенко, Юрий Петрович (род. 1965) — советский и украинский футболист, нападающий.